Erster in der Saison 1992/93 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Werder Bremen.

Am letzten Spieltag der Hinrunde warben alle 18 Klubs mit dem Slogan „Mein Freund ist Ausländer“ statt des üblichen Sponsorschriftzugs auf der Trikotbrust. Damit setzte der DFB ein Zeichen gegen die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992.

Saisonüberblick

Meisterschaft und internationale Plätze 
In der Fußball-Bundesliga Saison 1992/93 wurde Werder Bremen unter Otto Rehhagel mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC Bayern München Deutscher Meister. Am elften Spieltag gewann Werder, das bis dahin einige Punktverluste zu verzeichnen hatte, mit 3:1 bei den Bayern in München. Das Rückspiel am 28. Spieltag gewann Werder ebenfalls mit 4:1, womit die Bremer nach Punkten mit den Bayern gleichzogen. Am 33. Spieltag bezwangen sie den Hamburger SV mit 5:0 und übernahmen aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung vor den Bayern, die seit dem ersten Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze gelegen hatten. Am letzten Spieltag kam der FC Bayern nur zu einem 3:3 gegen den FC Schalke 04. Werder Bremen gewann dagegen durch Tore von Thomas Wolter und zweimal Bernd Hobsch mit 3:0 beim VfB Stuttgart und wurde damit zum dritten Mal nach 1965 und 1988 Deutscher Meister.

Für Experten unerwartet war der sechste Platz des Karlsruher SC, der sich für den UEFA-Pokal qualifizierte. Dort kam man in der folgenden Saison bis ins Halbfinale. Es war der Beginn der Epoche der Badener unter Trainer Winfried Schäfer, die bis 1997 anhielt.

Abstieg 
Die beiden Aufsteiger mussten nach einer Saison direkt wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Bayer 05 Uerdingen stand seit Ende der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz und war nach dem 33. Spieltag nicht mehr zu retten. Auch der 1. FC Saarbrücken stieg an diesem Spieltag ab. Die Saarländer hatten ihren letzten Sieg am 18. Spieltag gefeiert, dann sieben Mal infolge Unentschieden gespielt (womit sie einen Bundesliga-Rekord einstellten) und die letzten neun Spiele allesamt verloren. Der VfL Bochum stand seit dem 9. Spieltag auf einem Abstiegsplatz, konnte sich am letzten Spieltag aber noch Hoffnungen machen. Der 3:1-Sieg gegen die SG Wattenscheid 09 nützte Bochum allerdings nichts mehr, weil der letzte verbliebe Konkurrent 1. FC Nürnberg ebenfalls siegte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft Werder Bremen 

* Günter Hermann (5/-) und Arie van Lent (2/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1992 93
Fußballsaison 1992/93